Zafira est un prénom féminin.
  (née en 1984), actrice pornographique hongroise.
 Zafira est le nom d'un modèle de voiture Opel.

Prénom